Tabacaria - local onde se compram cigarros e afins
Ou ainda:
 Tabacaria (poema) - do poeta português Fernando Pessoa
 Fistularia tabacaria - uma espécie de peixe

Localidades 

 Tabacaria (Alagoas) - território quilombola

Desambiguação